Pilchowice (gemeente), een landgemeente in het Poolse woiwodschap Silezië, in powiat Gliwicki
 Pilchowice (Neder-Silezië), een dorp in het Poolse woiwodschap Neder-Silezië, in het district Lwówecki
 Pilchowice (Silezië), een dorp in het Poolse woiwodschap Silezië, in het district Gliwicki
 Stuwdam Pilchowice een stuwdam in het Poolse woiwodschap Neder-Silezië, in het district Lwówecki.